La Sœur blanche est le titre de plusieurs œuvres :
 La Sœur blanche (The White Sister), autre titre du film américain de Henry King Dans les laves du Vésuve (1923)
 La Sœur blanche (The White Sister), film américain de Victor Fleming (1933).

Voir aussi
 Les Sœurs blanches, sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique